Leugny kan syfta på:
 Leugny, Vienne
 Leugny, Yonne